Příjmení Menčík nosí více významných osobností:

 Ferdinand Menčík (1853–1916) – český literární a divadelní historik a knihovník
 Olga Menčíková (1908–1944) – československá šachistka
 Petr Menčík (* 1972) – český fotbalista
 Věra Menčíková (1906–1944) – československo-britská šachová mistryně

podobné jméno
 Menšík